Чемпіонат Албанії 1973–1974 — 35-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вчетверте стала Влазнія.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12/16 червня 1974

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1973—1974
Албанія
Албанія